Hvozd può riferirsi a diversi toponimi della Repubblica Ceca:
Hvozd, comune del distretto di Rakovník, in Boemia Centrale
Hvozd, comune del distretto di Prostějov, nella regione di Olomouc
Hvozd, comune del distretto di Plzeň-sever, nella regione di Plzeň